

Toponymie
Peñaflor est le nom de plusieurs communes:

Peñaflor, commune de la province de Talagante.

Peñaflor, commune de la province de Séville, communauté autonome d’Andalousie ;
Peñaflor de Hornija, commune de la province de Valladolid, communauté autonome de Castille-et-León ;
Le castillo de Peñaflor, château en ruine en Navarre.